NGC 4127 (другие обозначения — UGC 7122, MCG 13-9-12, ZWG 352.19, IRAS12060+7705, PGC 38550) — спиральная галактика (Sc) в созвездии Жирафа. Открыта Уильямом Гершелем в 1797 году.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4127
Жираф (созвездие)